«Кухня ангелов» (1646) — картина испанского живописца Бартоломе Мурильо в коллекции Лувра.
 «Кухня ангелов» (; 1952) — театральная пьеса французского драматурга Альбера Юссона (; 1912—1978).
 «Кухня ангелов» (; ; 1955) — фильм американского режиссёра Майкла Кёртиса, адаптация французской пьесы.